Brigade volante (Il bivio), un film italien de 1951 réalisé par Fernando Cerchio ;
 Brigade volante (Squadra volante), un film italien de 1974 réalisé par Stelvio Massi ;
 La Brigade volante (Sweeney!), un film britannique de 1977 réalisé par David Wickes ;
 Brigade volante (The Knock), une série télévisée britannique diffusée à partir de 1994 ;
 La Brigade volante (La banda volante), une série télévisée d'animation franco-italienne diffusée à partir de 2009.